Papa Giovanni XII – papa della Chiesa cattolica
Papa Giovanni XII di Alessandria – papa della Chiesa ortodossa copta
Giovanni XII di Costantinopoli – patriarca ecumenico di Costantinopoli